Ted Lanyon (né le  à Winnipeg au Manitoba - mort le  à Winnipeg, Manitoba) est un joueur professionnel de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évoluait en tant que défenseur.

Carrière en club 
Lanyon a commencé sa carrière en 1959-1960 en jouant pour les Jets de Johnstown de l'Eastern Hockey League (Ligue de hockey de l'Est) avant de rejoindre la Ligue internationale de hockey la même année puis la Ligue américaine de hockey en 1964-1965.

Sur l'ensemble de sa carrière, il ne joue que cinq matchs dans la Ligue nationale de hockey pour la première équipe des Penguins de Pittsburgh en 1967 à la suite de l'expansion de la Ligue.

Il met fin à sa carrière en 1972-1973 après une douzaine de saison et en jouant son dernier match professionnel dans la même équipe avec laquelle il a joué son premier match douze ans plus tôt.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1959-1960 ||Jets de Johnstown ||EHL ||14||4||3||7||25|| 13 || 0 || 0 || 0 || 12 
|- 
|1959-1960||Saints de St. Paul ||LIH ||34||4||9||13||50||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1960-1961 ||Falcons de Milwaukee ||LIH ||15||7||2||9||28||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1961-1962 ||Millers de Minneapolis ||LIH ||49||6||12||18||88||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1962-1963 ||Generals de Greensboro ||EHL ||68||15||25||40||104|| 4 || 2 || 1 ||3  ||18  
|-
|1963-1964 ||Generals de Greensboro ||EHL ||44||8||14||22||96||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1963-1964||Barons de Cleveland || LAH ||1||0||0||0||2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1964-1965 ||Knights d'Omaha ||LCPH ||2||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1964-1965||Barons de Cleveland ||LAH ||70||9||13||22||37||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1965-1966 ||Barons de Cleveland ||LAH ||64||5||10||15||55|| 12 || 0 || 5 || 5 || 4 
|-
|1966-1967 ||Bisons de Buffalo ||LAH ||69||9||13||22||110||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1967-1968 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||34||1||9||10||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1967-1968||Penguins de Pittsburgh|| LNH ||5||0||0||0||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1968-1969 ||Wranglers d'Amarillo ||LCH ||58||6||26||32||168||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1969-1970 ||Generals de Greensboro ||EHL ||47||13||33||46||80|| 16 || 5 || 13 || 18 || 18 
|-
|1969-1970||Clippers de Baltimore ||LAH ||9||1||1||2||13||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1970-1971 ||Generals de Greensboro ||EHL ||70||20||40||60||128||9||0||5||5||2
|-
|1970-1971||Knights d'Omaha ||LCH ||  ||  ||  ||  ||  ||6||1||0||1||2
|-
|1971-1972 ||Generals de Greensboro ||EHL ||35||8||27||35||39||8||2||2||4||27
|-
|1972-1973 ||Greensboro-Johns. ||EHL ||54||7||30||37||69||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1972-1973||Jets de Johnstown ||EHL ||  ||  ||  ||  ||  ||12||3||6||9||0

Références 

Naissance en juin 1939
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Saints de Saint Paul
Joueur des Falcons de Milwaukee
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Wranglers d'Amarillo
Joueur des Knights d'Omaha
Décès en mai 2008
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 68 ans